Opatkowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy 
 Opatkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Opatkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice 
 Opatkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Opatkowice – obszar zabudowy Krakowa

Zobacz też: Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie